Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 1988. Соревнования по лыжным гонкам проходили на XV зимних Олимпийских играх на лыжном стадионе «Кэнмор» рядом с Калгари. Было разыграно 8 комплектов наград (4 у мужчин, 4 у женщин). Соревнования проходили с 14 по 27 февраля 1988 года.

Советские лыжники завоевали более половины всех разыгранных медалей — 13 из 24.

Медальный зачёт 
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Результаты

Мужчины

30 км. Классический стиль 
Гонка прошла 15 февраля.

15 км. Классический стиль 
Гонка прошла 19 февраля.

Эстафета 4х10 км. Свободный стиль 
Гонка прошла 24 февраля. Сенсацией стал провал сборной Норвегии, которая заняла только шестое место.

50 км. Свободный стиль 
Гонка прошла 27 февраля.

Женщины

10 км. Классический стиль 
Гонка прошла 14 февраля.

5 км. Классический стиль 
Гонка прошла 17 февраля.

Эстафета 4х5 км. Свободный стиль 
Гонка прошла 21 февраля. Сборная СССР, в составе которой неожиданно не было опытнейшей Раисы Сметаниной, одержала более чем уверенную победу, выиграв у норвежек более 1,5 минут.

20 км. Свободный стиль 
Гонка прошла 25 февраля. Советские спортсменки заняли все три призовых места. Четвёртой достаточно неожиданно стала швейцарка Кристина Гилли-Брюггер.

Примечания

Ссылки 
 Официальный протокол Игр

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1988
Лыжные гонки на Олимпийских играх
Международные соревнования по лыжному спорту в Канаде
1988 год в лыжном спорте